Балаба́ново — название географических объектов.

Болгария 
 Балабаново — село в Кырджалийской области.

Казахстан 
 Балабаново — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Балабаново — город в Боровском районе Калужской области.
 Балабаново — деревня в Советском районе Кировской области.
 Балабаново — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Балабаново — станция Московской железной дороги.

См. также 
 Балабаново-1
 Балабаново в годы Великой Отечественной войны
 Балобаново
 Балабанов